Имаи () — японская фамилия. Известные носители:

 Имаи, Жулиана (род. 1985) — бразильская модель.
 Имаи, Куруми (род. 1999) — японская сноубордистка, участница зимних Олимпийских игр 2018 года. 
 Имаи, Масааки (род. 1930) — японский «lean-гуру».
 Имаи, Нобуко (род. 1943) — японская альтистка.
 Имаи, Тадаси (1912—1991) — известный японский кинорежиссёр и сценарист «левого» толка.
 Имаи, Харука (род. 1993) — японская фигуристка. 
 Имаи, Хисаси — гитарист, композитор, основатель японской рок-группы BUCK-TICK.